Nemerenco este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Valeriu Nemerenco (n. 1959), politician moldovean.
 Ala Nemerenco (n. 1959), medic și ministru moldovean.

Vezi și
 Nimerenco